Константин Неустроев:
 Неустроев, Константин Гаврилович (1858—1883) — российский революционер, народоволец.
 Неустроев, Константин Фёдорович (1941—2017) — российский архитектор.